Donato Sabia – mezzofondista e velocista italiano
 Eli Sabiá – calciatore brasiliano
 Juan Sabia – calciatore argentino